Ritmo (spanisch für „Rhythmus“) steht für:

 Fiat Ritmo, ein PKW-Modell
 Seat Ritmo, ein PKW-Modell
 Ritmo, ein Album von Judie Tzuke
 Ritmo, eine spanische TV-Serie